
В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Ивановской области России, название которых изменялось.

Б 
 поселок совхоза «Пятилетка» → Бредихино (1981)

В 
 посёлок дома отдыха «Игнатовское» № 1 →  Вондога  (1981)

Д 
 поселок 2-го отделения совхоза «Вичугский» → Дачное (1981)

З 
 Владычное → Заволжье (1934, город) → Заволжск (1954)
 поселок 3-го участка совхоза «Гаврилово-Посадский» → Загородный (1981)

И 
 Иваново-Вознесенск → Иваново (1932)
 посёлок Легковского карьера → Истоки

К 
 Горки Павловы → Каминский (сельский населённый пункт)
 посёлок 2-го отделения совхоза «Фурмановский» →  Косогоры  (1981)
 Архангельское → Красноармейское (сельский населённый пункт)
 посёлок кирпичного завода → село Краснополянский (1981)
 посёлок гравийного карьера → Курень (1981)

М 
 посёлок строителей Костромской ГРЭС →  Мелехово (1981)
 посёлок сплавной конторы → Мера (1981)
 Новобогородское → Мордовское (сельский населённый пункт)

 Н 
 посёлок центральной усадьбы совхоза «Комсомольский» → Новая Усадьба (1981)
 посёлок путевой казармы → Новое Грибово (1981)
 посёлок Юрьевецкого льнозавода → Новое Жуково (1981)
 посёлок кирпичного завода → Новое Рощино (1981)
 Рыло → Новоклязьминское (сельский населённый пункт)

 О 
 посёлок санатория «Оболсуново» → Оболсуново (1981)
 Обедово → Октябрьский (посёлок городского типа)

 П 
 посёлок торфопредприятия Яковлевского льнокомбината → Поверстное  (1981)
 Яковлевское → Приволжск (1938, город)
 посёлок дома отдыха «Игнатовское» № 2 →  Приволье (1981)
 поселок Заволжской машинно-мелиоративной станции → Придорожный (1981)

 Р 
 поселок Зарубинской МТС → Раздолье

 С 
 поселок 4-го участка совхоза «Гаврилово-Посадский» → Садовый (1981)
 деревня Путковская → Скалинка (1981)

 Т 
 деревня Новинское → Тезинка (1981)
 Подмонастырная Слобода → Тимирязево (сельский населённый пункт)

 Ф 
 Середа → Фурманов (1941, город)

 Ц 
 посёлок Фурмановского торфопредприятия → Цветаево (1981)
 посёлок Хлебницкого картофелетерочного завода → Ценский (1981)

 Ч 
 посёлок турбазы «Чайка» →  Чайка  (1981)
 посёлок зоны затопления «Чертежи» → Чертежи (1981)

 Ш 
 посёлок дома отдыха «Порошино» →  Шаляпино ''' (1981)

Примечания

Источник 
 
 

История Ивановской области
Ивановская область